Liste des quartiers de Francfort-sur-le-Main.

Quartier de Francfort-sur-le-Main
Francfort-sur-le-Main